Pap Károly
 Pap Károly (1814–1883) református lelkész
 Pap Károly (1829–1900) ügyvéd, lapszerkesztő
 Pap Károly (1872–1954) irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Pap Károly (1897–1945)  író, regényíró
 Pap Károly (1910–1986) sebész, ortopédus, traumatológus

Papp Károly
 Papp Károly (1820–1895) alesperes-plébános, címzetes kanonok
 Papp Károly (1832–1905) református lelkész, teológiatanár
 Papp Károly (1849 k.–1881) hírlapíró, az Ellenőr, Független Hírlap, Irodalmi Lapok, Képes Családi Lapok munkatársa
 Papp Károly (1873–1963) geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Papp Károly (1948) labdarúgó, kapus (Dunaújváros)
 Papp Károly (1960) rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány (2013–18)
 Papp Károly (úszó) (?) úszó

hasonló nevűek
 Szathmáry Pap Károly (1812–1887) fényképész, akvarellista, címerfestő, folyóirat-alapító, nyomdász, litográfus